Кадо́ган () — фамилия. Известные носители:

 Кадоган, Александр (1884—1968) — британский дипломат.
  (1840—1915) — британский государственный деятель.
 Кадоган, Леви (род. 1995) — барбадосский легкоатлет.

См. также 
 Граф Кадоган
 Кадуган

Примечания